Wright hace referencia a:

Lugares 
 Wright, lugar designado por el censo de Florida, Estados Unidos.
 Wright, lugar designado por el censo de Kansas, Estados Unidos.
 Wright City (Misuri), ciudad de Misuri, Estados Unidos.
 Wright, ciudad de Minnesota, Estados Unidos.
 Wright City (Oklahoma), pueblo de Oklahoma, Estados Unidos.
 Wright, pueblo de Nueva York, Estados Unidos.
 Wright, pueblo de Wyoming, Estados Unidos.

Astronomía 
 El cráter marciano Wright
 El cráter lunar Wright
 El asteroide (1747) Wright

Personas 
 Hermanos Wright (Orville Wright, junto a Wilbur Wright): pioneros de la aviación.
 Albert Hazen Wright: herpetólogo estadounidense.
 Almroth Wright: inmunólogo británico.
 Alonzo Wright: político canadiense.
 Amy Wright: actriz estadounidense.
 Betsey Wright: político estadounidense, consultor, lobista, activista.
 Betty Wright (n. 1953): música estadounidense.
 Bonnie Wright: actriz británica.
 Ernest M. Wright: científico estadounidense.
 Frank Lloyd Wright: arquitecto estadounidense.
 Frederick Eugene Wright: físico estadounidense.
 Luther Wright: jugador de baloncesto estadounidense.
 Mary Helen Wright Greuter: astrónoma e historiadora estadounidense.
 Richard Wright: músico británico, cofundador del grupo musical Pink Floyd.
 Robin Wright Penn: actriz estadounidense.
 Sewall Green Wright: biólogo estadounidense.
 Teresa Wright: actriz estadounidense.
 Thomas Wright: astrónomo, arquitecto y diseñador de jardines británico.
 Will Wright: diseñador de videojuegos estadounidense.
 William Hammond Wright: astrónomo estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 A.A.Wright - Albert Allen Wright 1846-1905.
 A.E.Wright - Anthony Ernest Wright 1954-
 C.H.Wright - Charles Henry Wright 1864-1941.
 C.Wright - Charles (Carlos) Wright 1811-1885.
 E.P.Wright - Edward Perceval Wright 1834-1910.
 E.F.Wright - Elaine F. Wright fl. 1968
 E.Wright - Ernest Wright fl. 1935
 G.Wright - Greg Wright fl. 1989
 I.J.Wright - Ian J. Wright fl. 1997
 J.Wright - James Wright fl. 1928
 J.M.Wright - Joan M. Wright fl. 1966
 Wright - John Wright 1811-1846
 J.E.Wright - Jorge Eduardo Wright 1922-2005
 M.A.R.Wright - Michael A.R. Wright fl. 2009
 P.J.Wright - P.J. Wright fl. 1994
 S.H.Wright - Samuel Hart Wright 1825-1905.
 S.Wright - Stephen Henry Wright 1976-
 W.Wright - William Wright 1735-1819.
 W.Wight - William Franklin Wight 1874-1954.
 Y.Wright - Ysabel Wright fl. 1937

Empresas 
 Wright & Teague, empresa de joyería británica.
 Wright Company, empresa fabricante de aviones fundada por los Hermanos Wright.
 Wright Aeronautical, empresa fabricante de aviones, producto de la fusión de Wright Company y Glenn L. Martin Company.

Otros usos 
 La tinción de Wright.